Miejscowości w Polsce:
 Niesułowo-Pach
 Niesułowo-Wieś